Сергеевка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края. Административный центр Сергеевского сельсовета.

География 
Деревня находится в юго-восточной части края, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Кан, на расстоянии приблизительно 15 километров (по прямой) к юго-юго-западу (SSW) от Ирбейского, административного центра района. Абсолютная высота — 267 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18,3 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −21,1 °C (абсолютный минимум — −60 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 90 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм, из которых 367 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 170 дней.

История 
Основана в 1907 году. По данным 1926 года в деревне Сергеевской имелось 69 хозяйств и проживало 350 человек (175 мужчин и 175 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении входила в состав Ново-Троицкого сельсовета Ирбейского района Канского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,7 %, женщины — соответственно 53,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 43 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ирбейского района